

Acronimi 
 FUB – Fondazione Ugo Bordoni, istituto di ricerca sulle telecomunicazioni

Codici 
 FUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fulleborn (Papua Nuova Guinea)
 Fub – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde adamawa